Gyōgan-ji ist der Name folgender buddhistischer Tempel in Japan:
 Gyōgan-ji (Isumi) (japanisch 行元寺) in Isumi, Präfektur Chiba
 Gyōgan-ji (Kyōto) (japanisch 行願寺) in Kyōto